ONI steht für:
 Office of Naval Intelligence, US-Marinegeheimdienst
 Oxford Nanoimaging, Start-up der Oxford University zur Produktion von superauflösenden Mikroskopen, seit 2002 Teil von Ciena
 OpenNet Initiative, Internet-Initiative
 Oxygen Not Included, Computerspiel

Oni steht für:
 Oni, ein Wesen aus der japanischen Mythologie
 Oni (Computerspiel), ein Computerspiel von Bungie Studios
 Oni (Titel), war der Titel der Herrscher von Ife
 Oni (Georgien), eine Stadt in Georgien
 Oni (Kualin), ein Dorf im indonesischen Distrikt Kualin in Westtimor
 Oni (Fluss), ein Fluss in Nigeria

Oni ist der Familienname folgender Person:
 Tolu Oni, nigerianisch-südafrikanische Medizinerin

oni steht für:
 Onin (ISO-639-3-Code), eine der zentral-malayo-polynesischen Sprachen

Abkürzung